Paul Persavon, pseudonyme d'Antoine de Caunes ;
 Persavon, marque de savon ayant appartenu successivement à la Savonnerie et parfumerie Bernard puis aux Laboratoires Vendôme.